Osek peut être

Toponyme

Osek Paša
 Osek Hilja

Osek, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Osek, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Osek, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Osek, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
 Osek, une commune du district de Strakonice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Osek, une commune du district de Teplice, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Osek nad Bečvou, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Velký Osek, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale.

Équipe de football
 Osek, un club d'El Kseur, une commune de la wilaya de Béjaia, en Algérie.

Acronyme
 OSEK, sigle pour « Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik im Kraftfahrzeug », en .

Homonymie de localités en  Tchéquie